Kogi (staat), een staat van Nigeria
Kogi (volk), een indianenvolk uit de Andes